Bête noire peut désigner : 
 Bête noire, un récit-témoignage d'Éric Dupond-Moretti sorti en 2012, sur le système judiciaire français.
 Bête noire, un album sorti en 1987 de Bryan Ferry.